Коле́гія (від , «об'єднані законом; товариство»; множина: )

Організації

Професійні 
 Колегія — товариство, об'єднання у Стародавньому Римі.
 Колегія понтифіків — товариство жреців.
 Колегія — латинський переклад етайреї (корпусу охоронців).
 Колегія — професійна спілка, об'єднання осіб.
 Колегія — об'єднання духовенства.
 Колегія адвокатів
 Судова колегія

Урядові 
 Колегія — група посадових осіб, що складають колегіальний орган управління.
 Колегія кардиналів
 Колегія — профільна урядова установа (міністерство) у ряді європейських держав і Росії.
 Колегія () — міністерства у німецькомовних державах: Бранденбурзі-Прусії тощо. 
 Колегія (Російська імперія)

Освітні 
 Колегія — навчальний заклад.
 Колегія — навчальний заклад для духовенства.
 Германська колегія — папська семінарія в Римі.
 Колегія — церковна школа.
 Колегія — початкова школа (гімназія) в Швейцарії.
 Коледж

Бібліографія 
 Колегія  // 
 Судова колегія  //

Посилання